Vier Elemente bezeichnet:

 Vier Elemente (Arcimboldo), Gemäldeserie von Giuseppe Arcimboldo (1566)
 Vier-Elemente-Lehre, Lehre nach der alles Sein aus den vier Grundelementen Feuer, Wasser, Luft und Erde besteht